Bundestagswahlkreis 48 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hildesheim (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land II (2009)
 Bundestagswahlkreis Hildesheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Northeim – Osterode (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Northeim (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hildesheim-Stadt und -Land (1949 bis 1961)